Die Badminton-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Zeit vom 23. bis 29. August 2010 in Paris, Frankreich statt. Die Auslosung der Raster erfolgte am 9. August 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Setzliste 
  Wang Yihan
  Saina Nehwal
  Wang Xin
  Tine Baun
  Pi Hongyan
  Wang Shixian
  Wang Lin
  Juliane Schenk
  Zhou Mi
  Eriko Hirose
  Yao Jie
  Yip Pui Yin
  Ella Diehl
  Bae Seung-hee
  Petya Nedelcheva
  Kim Moon-hi

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010 Dameneinzel
Weltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010/Dameneinzel
Weltmeisterschaft 2010